Fonseca kan som auktorsnamn betyda:

 Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca
 José Pinto da Fonseca (1896–1982), brasiliansk entomolog
 Ozorio José de Menezes Fonseca
 Olympio Oliveira Ribeiro da Fonseca

Robotskapade auktorsförkortningar